Сімона Халеп повинна була захищати титул, але вирішила не грати.

Турнір виграла Барбора Крейчикова, здолавши в фіналі Терезу Мартінцову з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Prague Open - Singles
2021 Singles